Hydeville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hydeville (Connecticut)
 Hydeville (Massachusetts)
 Hydeville (New York)
 Hydeville (Vermont)